Polyoxymethyleen, een thermoplastische kunststof (POM, Polyoxymethyleen Acetaal Polymeer of Polyacetaal)
Pom (gerecht), gerecht uit de Surinaamse keuken
Pom (striptekenaar), pseudoniem van Jozef van Hove, Vlaams stripauteur
Pom (taal), een Austronesische taal gesproken in Indonesië
Professionele organisatie voor monumentenbehoud 
POM, een Belgisch bedrijf dat digitale betaaloplossingen ontwikkelt
POM, afkorting van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
POM, afkorting van Een podcast over media